A Malvina James Macpherson skót költő alkotása az Ossian-dalokban. Lehetséges jelentése gael nyelven sima honlokú. Az Ossian-dalok hatására lett népszerű név angol területen, Németországban pedig Malwine (magyarul Malvin) alakban. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
 április 19. 
 október 1.

Híres Malvinák

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (M)
Női keresztnevek (M)
Skót eredetű magyar női keresztnevek